Shot pode ser:

Cyber-shot
Hot Shot
Shot of Love
Head shot
Shot-rapper

Desambiguação